Месягутово — имя собственное; название населённых пунктов:

Россия 
 Месягутово — село в Дуванском районе Башкортостана.
 Месягутово — село в Янаульском районе Башкортостана.